Världsturismdagen (engelska: World Tourism Day) hålls varje år den 27 september och är en av Förenta nationernas officiella tema dagar. Dagen instiftades av UNWTO:s generalförsamling och hölls första gången 1980.
Datumet för dagen är årsdagen av antagandet av organisationens stadgar 1970.

Teman
 2022 – ReThinking Tourism
 2020 – Tourism and Rural Development
 2019 – Tourism and Jobs: a better future for all
 2018 – Sustainability & Digital Transformation in Tourism
 2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development 2017
 2016 – Promoting Universal Accessibility
 2015 – 1 Billion Tourists 1 Billion Opportunities
 2014 – Tourism and Community Development
 2013 – Tourism and Water: Protecting our Common Future
 2012 – Tourism & Sustainable Energy: Powering Sustainable Development
 2010 – China Tourism and Biodiversity
 2009 – Ghana Tourism - Celebrating Diversity
 2008 – Tourism responding to the challenge of climate change
 2007 – Tourism Opens Doors for Women
 2006 – Tourism enriches
 2005 – Qatar - Travel and transport: from the imaginary of Jules Verne to the reality of the 21st century                       
 2004 – Malaysia - Sport and tourism: two living forces for mutual understanding, culture and the development of societies                  
 2003 – Algeria - Tourism: a driving force for poverty alleviation, job creation and social harmony                          
 2002 – Costa Rica - Ecotourism, the key to sustainable development  
 2001 – Iran (Islamic Republic of) - Tourism: a tool for peace and dialogue among civilizations
 2000 – Germany - Technology and nature: two challenges for tourism at the dawn of the twenty-first century
 1999 – Chile - Tourism: preserving world heritage for the new millennium
 1998 – Mexico - Public-private sector partnership: the key to tourism development and promotion   
 1997 – Tourism: a leading activity of the twenty-first century for job creation and environmental protection
 1996 – Tourism: a factor of tolerance and peace
 1995 – WTO: serving world tourism for twenty years
 1994 – Quality staff, quality tourism
 1993 – Tourism development and environmental protection: towards a lasting harmony
 1992 – Tourism: a factor of growing social and economic solidarity and of encounter between people
 1991 – Communication, information and education: powerlines of tourism development
 1990 – Tourism: an unrecognized industry, a service to be released
 1989 – The free movement of tourists creates one world
 1988 – Tourism: education for all
 1987 – Tourism for development
 1986 – Tourism: a vital force for world peace
 1985 – Youth Tourism: cultural and historical heritage for peace and friendship
 1984 – Tourism for international understanding, peace and cooperation
 1983 – Travel and holidays are a right but also a responsibility for all
 1982 – Pride in travel: good guests and good hosts
 1981 – Tourism and the quality of life
 1980 – Tourism's contribution to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding

Referenser

Temadagar i september
Förenta nationernas internationella dagar